Divizia „B” Sud este o competiție fotbalistică din Republica Moldova, care împreună cu Divizia „B” Nord și Divizia „B” Centru formează eșalonul al 3-lea al sistemului fotbalistic local.

Cluburile sezonului actual 

 FC Boldurești
 FC Cahul
 FC Congaz
 FC Sireți
 FC Slobozia Mare
 CF Sparta Selemet
 FC Trachia Taraclia
 FC Maiak Chirsova

Clasamentul ediției 2015-2016

Vezi și
Divizia „A”
Divizia „B” Centru 
Divizia „B” Nord
Divizia Națională

Legături externe 

 Divizia B SUD 2015-2016 pe fmf.md 
 Divizia B SUD 2015-2016 pe soccerway

Fotbal în Republica Moldova